Komi, republika u Ruskoj Federaciji.
Komi (narod), zajedničko ime za Zirjane, Permjake i Jazva, grupu finskih naroda iz grane Permjaka. 
Komi (jezik), jezik kojim se govori u republici Komi i Permskom kraju